Ovoo gurval è un rettile varanoide vissuto durante il Cretaceo superiore (Campaniano, circa 75 milioni di anni fa). I suoi resti fossili sono stati ritrovati sono stati ritrovati nella formazione Djadokhtain, situata nel bacino di Nemegt, nel deserto del Gobi (Mongolia).

Descrizione
In base ai resti fossili ritrovati finora, la lunghezza stimata di questo animale non doveva superare i 30 centimetri: l'aspetto generale del corpo non doveva essere molto dissimile da quello degli odierni varani. A livello del cranio, tuttavia, Ovoo presentava alcune caratteristiche piuttosto insolite: erano presenti, infatti, due ossificazioni sulla volta cranica, che si sviluppavano sino ad andare a ricoprire le ossa frontali e nasali. Tali bizzarre ossificazioni di natura neomorfica sono assai dissimili da quelle riscontrabili in altri squamati attuali, suggerendo piuttosto una stretta parentela di Ovoo con un altro sauro, Aiolosaurus oriens, anch'esso munito di strutture simili e vissuto durante il Cretaceo superiore in Mongolia.

Classificazione
Ovoo è una delle numerose lucertole del tardo Cretaceo appartenenti ad un gruppo chiamato Varanoidea, che comprende gli elodermatidi e i varanidi (viventi) e i mosasauri (estinti). Tra le caratteristiche che collegano Ovoo con queste lucertole vi sono un muso arrotondato e la mancanza di contatto tra la mascella e le ossa frontali. Un'analisi filogenetica condotta nello studio della prima descrizione di Ovoo (2008) ha posto questo animale all'interno della sottofamiglia Varaninae, nell'ambito dei Varanidae. Ovoo risulta il membro più antico conosciuto dei Varaninae. Degli altri varanoidi mongoli, Aiolosaurus è risultato un membro basale dei Varanidae, e Cherminotus è stato posto nei Lanthanotinae (un'altra sottofamiglia dei Varanidae). A causa della loro età, Ovoo, Aiolosaurus e Cherminotus possono essere stati i rappresentanti della prima radiazione evolutiva di varani. Altri varanoidi del tardo Cretaceo come Saniwides e Telmasaurus, tradizionalmente considerati come i varani più antichi, sono stati collocati al di fuori della famiglia Varanidae nell'analisi del 2008. Segue un cladogramma tratto dallo studio:

Note

Collegamenti esterni 
 

Sauri estinti